Арни Вильхамссон (исл. Árni Vilhjálmsson, Рейкьявик, Исландия) — исландский футболист, нападающий клуба «Жальгирис». Сыграл 1 матч за сборную Исландии.

Клубная карьера 
Родился 9 мая 1994 года в Рейкьявике. Карьеру начинал в «Брейдаблике», за который в 2010—2014 годах провёл 61 матч, в которых забил 22 гола.

28 февраля 2019 года было объявлено о переходе Вильхамссона в аренду в одесский «Черноморец» из польского клуба первой лиги «Брук-Бет Термалица». Игрок стал первым исландским футбольным «легионером» на Украине.

Дебютировал за «Черноморец» 2 марта 2019 года в матче против «Шахтёра», выйдя на замену вместо Артёма Чорния. Спустя 6 минут после выхода на поле, нарушил правила в своей штрафной площадке, чем заработал пенальти, решивший исход встречи не в пользу его новой команды — 0:1. Реабилитировал себя в следующем матче забитым голом. Показывал красивую и технически граммотную игру.  Стал лучшим новичком «Черноморца» сезона  2018-2019 . Забил 7 мячей в весенней части чемпионата.

В сентябре 2019 года покинул «Брук-Бет Термалица». Спустя два месяца исландец подписывает контракт с ковалёвским «Колосом» и становится первым иностранным футболистом в истории клуба. Дебютировал в матче против черниговской «Десны», стал автором одного гола в игре, что помогло «Колосу» обыграть соперника со счётом (2:0).

Международная карьера 
Единственный матч за сборную Исландии провёл 8 февраля 2017 года в товарищеской игре против сборной Мексики (0:1).

Достижения 
 «Брейдаблик»
 Чемпион Исландии по футболу: 2010

Статистика

Примечания 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Брейдаблик»
Игроки ФК «Хаукар»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Брук-Бет Термалица»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Колос» Ковалёвка
Игроки ФК «Родез»
Игроки ФК «Жальгирис»